Скотт Гудьир (, родился 20 декабря 1959 года в Торонто, Канада) — бывший канадский автогонщик и телекомментатор.
 вице-чемпион серии IRL 2000-го года.
 член канадского зала славы автоспорта (2002).

Общая информация 
По завершении гоночной карьеры, Гудьир был приглашён американским каналом ESPN в коллектив комментаторов, работающих на этапах серии IRL IndyCar. Мнение канадца до сих пор можно услышать в эфирах тех гонок серии, что показывает эта телекомпания.

Спортивная карьера

Первые годы 
Уроженец провинции Онтарио начал свою карьеру в автоспорте в начале 1980-х. После нескольких лет в младших формулических сериях и ряде национальных кузовных чемпионатов, Скотт празднует в 1986 году первый крупный успех — выигран чемпионат Toyota Atlantic.

Следующим этапом карьеры канадца должен был стать чемпионат IndyCar, однако из-за недостатка финансирования полноценное вхождение в число участников этой серии долго откладывалось и лишь в 1990 году Гудьир провёл в этой серии первый полноценный сезон. За время этих поисков Скотт не сидел сложа руки, продолжив гонятся в ряде кузовных первенств. Канадец успел поучаствовать в гонках весьма престижных первенств IMSA GT и World Sportscar Championship.

1990—1993 
За первые два сезона в IndyCar канадец провёл девять гонок, но при этом так ни разу и не пилотировал машинц на трассах овального типа. Лучшая гонка за это время была проведена в Торонто, где Гудьир финишировал 8-м.

Переход на полное расписание, произошедший в 1990-м году, был связан с подписанием контракта с командой Doug Shierson Racing. Канадец весь сезон стабильно финишировал в районе десятке сильнейших и по итогам года набрал 10-ю сумму баллов. Лучшая гонка сезона вновь была проведена дома — на этот раз в Ванкувере.

В 1990-м же году прошёл дебют в Indy 500: в следующие двенадцать лет канадец пропустит лишь одну гонку на «старой кирпичнице», да и то из-за неучастия в этапе вообще. Первый опыт же вышел вполне неплохим: Гудьир квалифицировался 21-м, а в гонке замкнул десятку сильнейших.

В межсезонье канадец меняет команду, переходя в Walker Racing. В коллективе Деррика Уокера Скотт проводит три полных сезона, проведя за это время 49 гонок, выигрывает два поула, показывает 1 быстрейший круг и выигрывает 1 гонку (на овале в Бруклине). Стабильные финиши позволили канадцу за это время дважды закончить сезон в Top10, а по итогам 1992 года стать и вовсе 5-м.

Indy 500 в эти же годы складывалось по-разному: в 1991-м Скотт разбил машину уже на ранней стадии гонки; в 1992-м с трудом прошёл квалификацию, но блестящая гонка позволила ему быстро догнать лидеров гонки и занять второе место, отстав лишь на 0,043 секунд от победителя — Эла Анзера-младшего. Наконец в 1993-м Гудьир провёл одну из своих лучших квалификаций в соревнований, став 4-м, но в гонке были потеряны несколько позиций.

1994—1997 
Следующий этап карьеры канадца был связан с коллективом King Racing, куда канадец перешёл перед 1994 годом. Не самый стабильный сезон, изобиловавший множеством ранних сходов и хороших финишей принёс 13-е место в общем зачёте. В этом же году Скотт одержал свою вторую и последнюю победу в этой серии, вновь победив на овале в Бруклине.

Перед сезоном-95 Гудьир теряет место в King Racing, а должной спонсорской поддержки для нового полноценного контракта не находится. В итоге, за следующие два сезона Скотт проводит лишь 7 гонок.

Пользуясь этой паузой в карьере, канадец, при поддержке Porsche, проводит свой первый суточный марафон в Ле-Мане. Экипаж Гудьира занимает второе место в своём классе и третье в общем зачёте.

Отчаявшись найти себе постоянное место в IndyCar, канадец в 1997 году уходит в конкурирующий чемпионат Indy Racing League, подписав контракт с организацией Treadway Racing. Несмотря на две пропущенные гонки десятиэтапного сезона Гудьир благодаря сверхстабильным финишам набирает пятую сумму баллов в личном зачёте.

В этом же году, Скотт впервые за два сезона стартует в Индианаполисе. Отличная гонка едва не завершается победой: канадец лидирует на последних кругах, но недопонимание с судьями на последнем рестарте приводит к тому, что Гудьира обгоняет Ари Лёйендейк.

1998-2004 
В 1998 году канадец переходит в Panther Racing, проведя там три сезона. За это время проведены 31 гонка, выигран один поул, показано два быстрейших круга в гонках и одержаны три победы в гонках. Все три чемпионата заканчиваются в десятке сильнейших, а сезон-2000 и вовсе становится вице-чемпионским. Впереди Скотта оказывается лишь Бадди Лазье.

В 2001-м году, к тому моменту уже 41-летний канадец проводит свой последний сезон в серии, приняв участие в одной гонке — Indy 500. Этап заканчивается ранним сходом.

Завершается карьера канадца несколькими гонками в Rolex Sports Car Series, где экипаж Скотта выигрывает несколько этапов, в т.ч. довольно престижный многочасовой заезд на трассе Уоткинс-Глен.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

CART IndyCar 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

Indy Racing League 

Жирным выделен этап, где выиграна поул-позиция. Курсивом выделена гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Примечания

Ссылки 

 
 
 Биография  на сайте ESPN Mediazone

Родившиеся в 1959 году
Родившиеся 20 декабря
Родившиеся в Торонто
Автогонщики Канады
Картингисты
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Инди-500 из Канады
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Пилоты Trans-Am
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Канады